Евгений Корш: Корш, Евгений Валентинович (1852—1913) — русский публицист, юрист и адвокат, издатель, член «Народной воли», сын В. Ф. Корша.
 Корш, Евгений Фёдорович (1810—1897) — русский журналист, издатель и переводчик, брат В. Ф. Корша, отец Ф. Е. Корша.